Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1978 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA. Très serrée, la finale se joue dans un vent qui empêche les deux joueuses de produire leur meilleur tennis. Evert a sa chance au  puisqu'elle mène 4-2 service à suivre. Mais Navrátilová prend le dessus peu à peu grâce à un service plus performant et des volées tranchantes. À l'issue du match, une belle accolade montre tout le respect et l'amitié que se portent ces deux anciennes partenaires de double.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Evonne Goolagong et Virginia Wade.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1978
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1978
Tennis en juin 1978
Tennis en juillet 1978